Позо́рный стул () — вид наказания, использовавшийся в Англии с раннего Средневековья и до начала XIX века преимущественно в отношении женщин, обвиняемых в сквернословии, ведовстве или проституции. Существовало два вида этого наказания: их английские названия —  и .

Первый, называвшийся также «стулом покаяния», в Англии был известен ещё со времён англосаксов. Наказание сводилось к тому, что женщину с непокрытой головой и голыми ногами привязывали к деревянному креслу и оставляли на пороге её дома или же привязывали к закреплённому на телеге брусу, находящемуся на возвышении, и провозили по улицам города под насмешки толпы. Есть также сведения, что подобным образом наказывали и мужчин, как правило — нечестных пекарей и пивоваров. Такая практика была распространена до середины XVI века, впоследствии же она уступила место , первые упоминания о котором относятся к началу XVII века.

Это наказание было более жестоким и применялось практически исключительно к женщинам за те же провинности. Женщину сажали в деревянное кресло (сохранившиеся образцы сделаны из дуба) и связывали железным обручем, чтобы она не могла выпасть из кресла. Затем кресла привязывали к длинной деревянной балке, прикреплённой к механизму наподобие качелей, и, подвезя этот механизм к берегу реки или пруда, погружали кресло с женщиной в воду; в разных случаях количество погружений могло быть различным. Существовали также несколько отличавшиеся по форме виды данного наказания, например, подобие тележки-«самосвала», которые предназначались для однократного, но более резкого погружения наказываемой в воду. В некоторых случаях наказание приводило к смерти женщины от шока. Эта практика сохранялась до начала XIX века: последние приговоры, включавшие это наказание, были вынесены в 1808 и 1817 годах, однако в последнем случае уровень воды в пруду оказался слишком низким, поэтому приговорённую просто провезли по городу до места наказания привязанной к креслу, а затем были вынуждены отпустить.

См. также 
 Стул ведьмы
 Испытание водой

Литература 
 David Underdown, ‘The Taming of the Scold: Enforcement of Patriarchal Authority in Early Modern England’, in A. Fletcher and J. Stephenson (eds), Order and Disorder in Early Modern England, Cambridge, 1985.
 W. Andrews, Old Time Punishments (Hull, 1890)

Телесные наказания
Ведовские процессы
Инквизиция